La saison 1976-1977 de 1. Bundesliga était la quatorzième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Borussia Mönchengladbach a conservé son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1976-1977.

Le Borussia Mönchengladbach a été sacré champion d'Allemagne pour la cinquième fois de son histoire et pour la troisième fois d'affilée.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1977-1978.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1977-1978.

Les quatre places en Coupe UEFA 1977-1978 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au septième<ref>Le vainqueur de la DFB-Pokal ayant fini cinquième et lHambourg SV étant qualifié pour la Coupe des coupes, la septième place est devenue qualificatives pour la Coupe UEFA''.</ref> du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

De plus, étant donné que le Hambourg SV a remporté la Coupe des coupes 1976-1977, le club a été qualifiés d'office pour pouvoir défendre son titre la saison prochaine.

 Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Matchs 

 Bilan de la saison 

 Statistiques 

 Affluences 

 Meilleurs buteurs 

 Notes et références 

 Voir aussi 

 Liens internes 

Championnat d'Allemagne de football

 Liens externes (en) Allemagne RSSSF(en)/(de)''' Site officiel

1976-1977
Allemagne 1976-1977
Allemagne 1976-1977